Авраамій Флоринський — український релігійний діяч, ректор Владімірської духовної семінарії на Московщині.
 Флоринський Тимофій Дмитрович — славіст і візантолог російського походження.
 Смотрич Олександр (Олександр Іванович Флорук-Флоринський) — український письменник в еміграції: прозаїк, поет, музикант.

Див. також 
 Флоренський

Прізвища